Dushan bezeichnet:

Dushan (独山县), Kreis im Autonomen Bezirk Qiannan in der chinesischen Provinz Guizhou
Dushan (Echeng) (杜山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Echeng in der chinesischen Provinz Hubei
Dushan (Huangmei) (独山镇), Großgemeinde im Kreis Huangmei in der chinesischen Provinz Hubei
Dushan (Juye) (独山镇), Großgemeinde im Kreis Juye in der chinesischen Provinz Shandong
Dushan (Yu’an) (独山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yu’an in der chinesischen Provinz Anhui
Dushan (Lai’an) (独山乡), Gemeinde im Kreis Lai’an in der chinesischen Provinz Anhui

Siehe auch:

Dušan, slawischer Vorname